Стрекопы́тов () — русская фамилия; имеет женскую форму Стрекопытова.

Персоналии 
 Стрекопытов, Владимир Васильевич (1890—1941) —  штабс-капитан Российской императорской армии, руководитель антисоветского вооружённого выступления (март 1919 года).
 Стрекопытов, Сергей Петрович (1937—2009) — советский, российский историк, профессор Российского государственного гуманитарного университета.

См. также 
 Стрекопытовский мятеж